Iso-Lokki kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Iso-Lokki (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (4 ha)
2. Iso-Lokki (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar